Bertoni puede hacer referencia a:

Personas 
 Arnoldo de Winkelried Bertoni (1878-1973), zoólogo paraguayo de origen suizo.
 Claudio Bertoni, poeta y artista visual chileno.
 Daniel Bertoni, exfutbolista argentino.
 Ferdinando Bertoni, compositor italiano.
 Flaminio Bertoni (1903-1964), diseñador de automóviles italiano.
 Gaspar Bertoni (1777-1853), santo italiano.
 Letizia Bertoni (1937-), atleta italiana.
 Luigi Bertoni (1872-1947), anarquista italiano.
 Moisés de Santiago Bertoni, naturalista, escritor y botánico suizo.
 Remo Bertoni, ciclista italiano.
 Sergio Bertoni, futbolista italiano.
 Xavier Bertoni (1988-), deportista francés que compitió en esquí acrobático.

Miscelánea 
 GDE Bertoni, empresa italiana que fabrica el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol.

Localidades 
 Bertoni, ciudad del departamento de Caazapá, Paraguay